Brouwershuis (Antwerpen), gildehuis van het Brouwersambacht, erfgoed te Antwerpen
 een café te Berlare behorend tot Brouwerij De Engel (zie aldaar)
 Brouwershuis (Overmere),  erfgoed te Overmere
 Brouwershuis (Baele), erfgoed te Eeklo
 Brouwershuis (Flandria), erfgoed te Eeklo
 Brouwershuis De Zwaan, erfgoed te Moerzeke
 Brouwershuis De Biekorf, erfgoed te Moerzeke
 Brouwershuis (Brussel), ook Den Gulden Boom genaamd